Ulbo de Sitter is de naam van de volgende bekende personen:
Ulbo de Sitter (geoloog) (1902 - 1980), Nederlands structureel geoloog;
Ulbo de Sitter (bedrijfskundige) (1930 - 2010), Nederlands bedrijfskundige en socioloog.